Катлер има више значења:
 Катлер (Калифорнија)
 Катлер (Илиноис)
 Катлер (Флорида)